

Codici
PIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pisco (Perù)

Sigle
PIO – Pontificio Istituto Orientale
Pio – Programmed input/output, metodo informatico di trasferimento dati utilizzato dalle unità a disco IDE

Persone
 Pio (Francisco Hércules de Araújo) – calciatore brasiliano
Pio – cantante italiano
Pio (Pio D'Antini) – comico italiano, membro del duo Pio e Amedeo
Padre Pio – nome comune di Pio da Pietrelcina
Alberto II Pio – religioso e condottiero italiano
Antonio Pio – condottiero italiano
Galasso I Pio – condottiero italiano
Giberto I Pio – condottiero italiano
Giovan Battista Pio – umanista, poeta e filologo italiano
Giusto Pio – compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano
Lionello I Pio – condottiero italiano
Manfredo I Pio – condottiero italiano
Marco I Pio – politico italiano
Marsiglio I Pio – politico italiano
Rodolfo Pio – cardinale italiano

Pío
Emmanuel Pío – calciatore argentino

Altro 
Pio – nome proprio di persona italiano maschile
Pio di Savoia – famiglia nobile italiana
Il pulcino Pio - brano musicale

Altri progetti